Lobala ist:
 Lobala (Ethnie), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo
 Lobala (Sprache), die Sprache der Lobala